Leonid Krasin
Krasin (ijsbreker), een Russische ijsbreker die bekend werd door de redding van de overlevenden van het luchtschip Italia en het passagiersschip Monte Cervantes
Krasin (Ermland-Mazurië), plaats in Polen